Lynnville (Illinois)
 Lynnville (Indiana)
 Lynnville (Iowa)
 Lynnville (Tennessee)